Валиулла Файзуллович Кулумбетов (; 1881—1964) — башкирский поэт-импровизатор, сэсэн.

Биография 
Кулумбетов Валиулла Файзуллович родился 1881 году в деревне Якты-Куль Стерлитамакского уезда Уфимской губернии.

Получил образование в медресе: д. Киешки, «Расулия» и «Галия».

Учительствовал в деревне Якты-Куль.

В 1920-е гг. являлся руководителем Табынского кантонального отдела народного образования.

Творческая деятельность 

Валиулла Кулумбетов является автором стихотворений «Иптәшкә» («Товарищу»), «Үткер балта» («Острый топор»), «Ялҡау Мотой менән тараҡандар» («Ленивый Мутуй и тараканы»), а также песен и других. Произведения сэсэна были посвящены коллективизации, Великой Отечественной войне, морали и социальных отношениях. Написал сказки для детей и воспоминания о Мажите Гафури.

Валиулла Файзуллович собирал материалы по башкирскому фольклору и этнографии, в том числе предания о Салавате Юлаеве «Салауаттың ҡатынына йыры» («Песня Салавата своей жене»), «Бограхан (Карахан)», его кубаир «Бүгәсәүгә ҡушылып, ирбатырға куш булып…» («С ратью Пугачёва слившись, в войско с ним соединившись…»), стихотворения Акмуллы и другие.

Некоторые произведения сэсэна и записанные им предания вошли в свод «Башкорт халыҡ ижады». Значительная часть его произведений утеряна. Рукописи Валиуллы Кулумбетова хранятся в Научном архиве Уфимского научного центра РАН.

Публикации 
 Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр, риүәйәттәр, хәтирәләр, сәсәндәр ижады: совет осоро. 2-се китап. Өфө, 1982.

Примечания

Ссылки 
 Сулейманов А. М. Кулумбетов Валиулла Файзуллович. // Башкирская энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа, 2007. — Т. 3. — С. 591—592.
 Ахмедьянов К. А. Сэсэн. // Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа, 1996. — С. 555.

Башкирские поэты
Башкирские писатели
Выпускники медресе Галия
Выпускники медресе Расулия
Исследователи и собиратели башкирского фольклора